Список видів роду галерина:

Список, який станом на 11.10.2019 містить 308 визнаних видів роду галерина (Galerina), складений на основі даних сайту «Species Fungorum»:

Визнані види

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Y

Примітки

Посилання 
 

 
Галерина
Галерина